Andrea Fondelli (1994) – pallanuotista italiano
Giovanni Fondelli (...–1944) – presbitero italiano
Luca Fondelli (1988) – pallanuotista italiano, fratello di Andrea
Mario Fondelli (1924-2017) – ingegnere italiano
Piera Fondelli coniugata Gatteschi (1902-1985) – generale italiana
Ugo Fondelli (1920-2011) – un ciclista su strada italiano